Ghilas ist der Familienname von

 Kamel Ghilas (* 1984), französisch-algerischer Fußballspieler, Bruder von Nabil Ghilas
 Nabil Ghilas (* 1990), französisch-algerischer Fußballspieler, Bruder von Kamel Ghilas